Охуелос има више значења:

 Охуелос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охуелос (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охуелос (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охуелос (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охуелос, Сан Хосе де Охуелос (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охуелос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику